André Laffargue (1892-1994), général français ;
 François Laffargue (1939-2005), général français, fils du précédent ;
 Georges Laffargue ;
 Laurent Laffargue ;
 Paul Laffargue.

Patronyme occitan